Marina Vladimirovna Klimova (en ), née le 28 juin 1966, est une patineuse artistique russe. Elle a représenté, en danse sur glace, l'Union soviétique puis la Russie, avec son partenaire et époux, Sergueï Ponomarenko.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Patineuse artistique soviétique
Championne olympique de l'Équipe unifiée
Championne olympique de patinage artistique
Médaillée d'argent olympique soviétique
Médaillée de bronze olympique soviétique
Naissance à Sverdlovsk
Naissance en juin 1966
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Championne du monde de patinage artistique
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1984